Рід налічує 3 види риб родини цихлові.

Види 
 Lithochromis rubripinnis Seehausen, Lippitsch & Bouton 1998 
 Lithochromis rufus Seehausen & Lippitsch 1998  
 Lithochromis xanthopteryx Seehausen & Bouton 1998

Джерела 

Pseudocrenilabrinae